Saint-Berthevin est un nom propre français qui peut désigner :

 Saint-Berthevin, commune française du département de la Mayenne, située dans l'unité urbaine de Laval ;
 Saint-Berthevin-la-Tannière, autre commune du département de la Mayenne.